Echinocereus longisetus subsp. freudenbergeri (alicoche viejo chaparro), es una subespecie endémica de alicoche de la familia Cactaceae que se distribuye en Coahuila en México. La palabra freudenbergeri es un epónimo en honor a Gerhard Freudenberger, coleccionista de cactáceas alemán.

Descripción 
Crece solitaria o formando grupos. El tallo es cilíndrico de color verde y de 15 cm de alto y 5 de ancho. Tiene de 14 a 18 costillas. Tiene de 20 a 25 espinas, las centrales no están diferenciadas de las espinas radiales, son de color grisáceo a pardo, de 2.5 cm de largo. La flor es púrpura rosada a magenta de 7 cm de diámetro. El fruto que produce es ovado, de color rojo carmín y de 20 a 25 mm de largo y 15 a 20 mm de ancho.

Distribución y hábitat 
Se distribuye en el estado de Coahuila cerca de Cuatro Ciénegas en México. Habita en matorrales xerófilos sobre suelos rocos o calizos, en elevaciones de 800 a 1000

Usos 
Es cultivada y comercializada como planta ornamental.

Estado de conservación 
Se sabe poco sobre el estado de conservación de las poblaciones de esta subespecie, su área de distribución es reducida (533 km²). No habita ningún área natural protegida a pesar de encontrarse listada como amenazada (A) en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.

Referencias

Enlaces externos 

 Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN
 Naturalista
 EncicloVida

longisetus subsp. freudenbergeri
Flora de México